El Coll de Molló és una collada dels contraforts nord-est de la Serra de l'Albera, a 209,8 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cotlliure i de Portvendres, tots dos al Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situat a l'extrem sud del terme de Cotlliure i a l'oest del de Portvendres. És a prop al sud del Mas de la Calona. Hi passa la carretera D86.

Referències 

Geografia de Cotlliure
Geografia de Portvendres
Mollo